Екстракласа е най-високото ниво на полския клубен футбол.

Състои се от 16 отбора. Първенството започва в края на юли и завършва през май следващата година. Отборите играят по 30 мача всеки. Екстракласа е създадена на 1 март 1927 г. във Варшава. Първият мач от лигата се състои на 3 април 1927.

Екстракласа 2017/18 
 1. Легия Варшава
 2. Ягельоня Бялисток
 3. Лех Познан
 4. Гурник Забже
 5. Висла Плоцк
 6. Висла Краков
 7. Заглембе Любин
 8. Корона (Келце)
 9. ФК Краковия
 10. Шльонск Вроцлав
 11. Погон Шчечин
 12. Арка Гдиня
 13. Лехия Гданск
 14. Пяст Гливице
 1. (I Лига) – Брук-Бет Термалика Нечеча
 2. (I Лига) – Сандеця Нови Сонч

Шампиони 

 Прекратен заради избухването на Втората световна война. На 31 август 1939 Рух (Хожов) е водач.

Шампиони по клубове

Полски футболисти 

  Кристиан Белик
  Якуб Блашчиковски
  Збигнев Бонек
  Артур Боруц
  Марчин Буркхард
  Лукаш Гикевич
  Камил Глик
  Яцек Гмох
  Йежи Дудек
  Михал Жевлаков
  Томаш Кушчак
  Роберт Левандовски
  Гжегож Лято
  Аркадюш Милик
  Роман Огаза
  Лукаш Пишчек
  Еузебиуш Смоларек
  Адам Стаховяк
  Ян Томашевски
  Лукаш Фабянски
  Ян Фурток
  Валдемар Собота
  Лукаш Шукала
  Войчех Шченсни

Българи 

  Михаил Александров
  Светослав Бърканичков
  Даниел Божков
  Кристиян Добрев
  Цветан Генков
  Георги Христов
  Любомир Любенов
  Димитър Макриев
  Илиян Мицански
  Анатоли Нанков
  Боян Пейков
  Владислав Романов
  Радостин Станев
  Александър Тонев
  Александър Тунчев
  Павел Виданов

Източници

Външни препратки 
 Екстракласа онлайн
 Екстакласа
 Голове в Екстракласа
 Резултати от полските футболни лиги

Турнири по футбол в Полша